Lujack ist der Familienname folgender Personen:

 Johnny Lujack (* 1925), amerikanischer American-Football-Spieler
 Larry Lujack (1940–2013), amerikanischer Radiomoderator